Machina – czasopismo muzyczne
 Machina/The Machines of God – album grupy The Smashing Pumpkins
 Machina II/The Friends & Enemies of Modern Music – album grupy The Smashing Pumpkins
 Machina – gra karciana wydawnictwa Portal